Ворсино — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Ворсино — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Ворсино — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Ворсино — село в Боровском районе Калужской области
 Ворсино — железнодорожная станция (населённый пункт) в Боровском районе Калужской области
 Ворсино — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Ворсино — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Ворсино — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Ворсино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Ворсино — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Железнодорожная станция 
 Ворсино — станция Киевского направления Московской железной дороги.

См. также